Miejscowości w Portoryko:
 Canóvanas – miejscowość w gminie Canóvanas
Gminy w Portoryko:
 gmina Canóvanas (ang. Canóvanas Municipio) w Portoryko